Наименование нескольких политических партий в Чехии:

 СУВЕРЕНИТЕТ — ПОЛИТИКА 21
 Суверенитет — Партия здравого смысла
 СУВЕРЕНИТЕТ — Блок Яны Бобошиковой
 СУВЕРЕНИТЕТ — ПАРТИЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ